Family Circle Cup 2014 – tenisowy turniej WTA w sezonie 2014 z cyklu Family Circle Cup rozgrywany w dniach 31 marca–6 kwietnia 2014 roku w Charleston na kortach ziemnych o puli nagród wynoszącej 710 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2014 w tenisie ziemnym
2014